Альфа и Омега:
 Альфа и Омега — символы христианства.
 «Альфа и Омега» — христианский журнал.
 «Альфа и Омега: Клыкастая братва» — мультфильм (2010).
 «Альфа и Омега 2: Приключения праздничного воя» — американский компьютерно-анимационный приключенческий фильм с элементами комедии.
 «Альфа и Омега 3: Великие волчьи игры» — американский полнометражный компьютерный мультфильм.